B5, een papierformaat (176 × 250mm)
 B5 (Jamaica), een weg op Jamaica
 Bundesstraße 5,  een Duitse bundesstraße (straat)
 HMS B5, een Britse onderzeeër van de Koninklijke Marine
 Keystone B-5, een Amerikaanse bommenwerper

Biologie 
 ATC code B05, een therapeutische subgroep van de Anatomical Therapeutic Chemical Classification System
 Pantotheenzuur (oftewel vitamine B5), een in water oplosbare vitamine
 Proanthocyanidin B5, a B type proanthocyanidin

Media 
B5 (band), een Amerikaanse boyband
B5 (album), het naar zichzelf vernoemde debuutalbum van deze band
 Babylon 5, een Amerikaanse sciencefictionserie